One Night with You (1948), regia di Terence Young (non distribuito in Italia).
One Night with You (1998), regia di Georg Rodsten (non distribuito in Italia).
One Night with You (2006), regia di Joe D'Augustine.